Plaatsen:
 Hetland (Noorwegen), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Rogaland
 Hetland (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Personen:
 Tor Arne Hetland, een Noorse langlaufer
 Aleksander Hetland, een Noorse zwemmer